A Reboreda puede referirse a:

A Reboreda (Nigrán), lugar de la parroquia de Camos, concello de Nigrán.
A Reboreda (Junquera de Espadañedo), lugar de la parroquia de Xunqueira de Espadanedo, concello de Junquera de Espadañedo.